800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Po raz czwarty z rzędu mistrzynią świata w tej konkurencji została Amerykanka Katie Ledecky, uzyskawszy czas 8:13,58. Srebrny medal zdobyła Włoszka Simona Quadarella, która poprawiła rekord swojego kraju (8:14,99). Brąz wywalczyła Australijka Ariarne Titmus, ustanawiając nowy rekord Australii i Oceanii (8:15,70).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 12:05 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 27 lipca o 21:25 czasu lokalnego.

Przypisy 

K